Kitti's varkensneusvleermuis
 Kitti (achternaam), een familienaam
 Marko Kitti, een Finse schrijver
 Kitti (gemeente), een gemeente in de Micronesische deelstaat Pohnpei